

Presentación previa 
Marin Draganja y Henri Kontinen eran ellos defensores del título, decidieron no participar este año.

Facundo Argüello y Facundo Bagnis ganaron el título tras derrotar en la final Chung Hyeon y Divij Sharan.

Cabeza de serie 

  Treat Huey /  Scott Lipsky (Cuartos de final)
  Austin Krajicek /  Rajeev Ram (Primera ronda)

<ol start=3>
  Guillermo Durán /  Horacio Zeballos ''(Primera ronda)
  Marcus Daniell /  Marcelo Demoliner ''(Cuartos de final)

Cuadro

Referencias 
 Cuadro de dobles

Challenger de Sarasota 2015